Велшки се може односити на:
Велшки језик, један од келтских језика
Велшани, западноевропску нацију